Ponte Tresa ist der Name folgender Ortsteile:

 Ponte Tresa TI im Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz
 Lavena Ponte Tresa in der Provinz Varese, Lombardei, Italien